

Населені пункти та їхні частини
 Пшиборув — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшиборув — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Пшиборув — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшиборув — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Пшиборув — частина села Баліце в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшиборув — осада в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки